Булевар револуције се може односити на:

 Булевар револуције, стари назив за Булевар краља Александра у Београду
 Булевар револуције (филм), југословенски филм из 1992.